El Campeonato Europeo de Rugby League de 2020 iba a ser la trigésimo cuarta edición del principal torneo europeo de rugby league.

El torneo estaba planificado para disputarse entre octubre y noviembre de 2020, finalmente luego de varios intentos por reagendarlo, la federación europea decidió cancelar en torneo a consecuencia de las dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19.

El torneo iba a expandirse desde sus cuatro participantes habituales a 6 participantes, incorporando a España e Italia.

Equipos 

  Escocia
  España (Debut)
  Francia
  Gales
  Irlanda
  Italia

Desarrollo

Grupo A1
  Escocia
  Francia
  Italia

Grupo A2
  España
  Gales
  Irlanda

Véase también 

 Campeonato Europeo de Rugby League División B 2021
 Campeonato Europeo de Rugby League División D 2021

Referencias 

2020
Rugby en 2020
Competiciones deportivas de Europa en 2020
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19